Авр () — река во Франции, в регионе О-де-Франс. Длина — 66 км. 

Истоки находятся на территории коммуны Ами, откуда русло Авра следует в северо-западном направлении.  В коммуне Камон, близ Амьена, она впадает как левый приток в один из каналов системы реки Сомма. 

На своём пути воды Авра пересекают территории департаментов Уаза и Сомма.

Притоки: Нуа (левый), Люсе (правый).

Населённые пункты на Авре 
Аврикур, Руа, Давнескур, Пьеррепон-сюр-Авре, Морёй, Бове, Каньи, Лонжо, Амьен, Камон.

Примечания 

Бассейн Ла-Манша
Реки О-де-Франса
Сомма